Roger Federer era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto in finale da Milos Raonic per 6-4, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Roger Federer (finale)
  Kei Nishikori (quarti di finale)
  Marin Čilić   (quarti di finale)
  Milos Raonic (campione)

  Gilles Simon (primo turno)
  David Goffin (secondo turno)
  Bernard Tomić (semifinale)
  Dominic Thiem (semifinale)

Qualificati 

  Yoshihito Nishioka (primo turno)
  Ivan Dodig (secondo turno)

  Tobias Kamke (secondo turno)
  Oliver Anderson (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Brisbane International 2016
ATP World Tour 2016